Байкаловский сельсовет — административно-территориальные единицы, упразднены.

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

Байкаловский сельсовет Усть-Енисейского района. Упразднён в 2000-х.

Свердловская область 

Байкаловский сельсовет Байкаловского района (поссовет в 1972—1991) Упразднён в 2017 году.

Тюменская область 

Байкаловский сельсовет Тобольского района, ранее Байкаловского района Уральской и Омской областей. Упразднён к 2000 году.